Sergei Bodrow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Sergejewitsch Bodrow (1971–2002), russischer Schauspieler und Regisseur
 Sergei Wladimirowitsch Bodrow (* 1948), russischer Regisseur und Drehbuchautor